Gautier III peut désigner :
 Gautier III de Brienne, comte de Brienne († 1205) ;
 Gautier III de Vexin ;
 Gautier III d'Enghien ; 
 Gauthier III de Nemours, maréchal de France.